Suej-jang může být:

 Suej-jang (Che-nan)  () – městský obvod v městské prefektuře Šang-čchiou v provincii Che-nan v Čínské lidové republice
 Suej-jang (Kuej-čou) () – městský okres v městské prefektuře Cun-i v provincii Kuej-čou v Čínské lidové republice